a Máté férfinév román megfelelője
 Szentmáté település román neve